CC to liczba 200 w rzymskim systemie liczbowym.

CC może również oznaczać:
 CC (kot), od CopyCat, pierwszy na świecie sklonowany kot (jesień 2001).

CC jako skrót lub kod może również oznaczać:

 Cichociemny.

 Posiadanie Orderu Kanady, jako skrót za nazwiskiem,
 Kod linii IATA linii Air Atlanta Icelandic,
 Wyspy Kokosowe, jako skrót według standardu ISO 3166,
 .cc, domenę internetową Wysp Kokosowych,
 Carbon Copy, oznaczające w e-mailach polecenie wysłania kopii do dodatkowych odbiorców, innych niż główni, a także kopia wykonana przez kalkę. 
 Carson City, miasto w USA,
 Collegium Civitas, szkoła wyższa w Warszawie.
 Corps consulaire, z francuskiego: korpus konsularny,
 Centymetr sześcienny, od angielskiego cubic centemeter, równy mililitrowi.
 Licencje Creative Commons, rodzina licencji
 Compact Cassette – kaseta kompaktowa
 Coupe-Cabrio, typ nadwozia samochodów osobowych
 Customer Care, pojęcie marketingowo-sprzedażowe
 Crowd Control, pojęcie używane w grach oznaczające umiejętności kontroli tłumu.